Nowodwór (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Rycki Augustowski
 Nowodwór (powiat Rycki), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Rycki